De Letse voetbalbeker 2007 (Lets: Latvijas Kauss) was de 66ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 27 april en eindigde op 30 september 2007 met de finale in het Skonto stadions in de hoofdstad Riga. FK Ventspils won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis (na 2003, 2004 en 2005) door JFK Olimps in de eindstrijd met 3-0 te verslaan. Doelpuntenmakers waren Vits Rimkus en Andrejs Butriks (2). De winnaar plaatste zich voor de UEFA Cup 2008/09.

Schema

Zie ook
Virslīga 2007
Lets voetbalelftal in 2007

2007
Letland